Lechón oder Lechon bezeichnet:

 Lechón (Saragossa), Gemeinde in der spanischen Provinz Saragossa (Region Aragón)
 Lechón (Spanferkel), gebratenes oder anderweitig zubereitetes Schwein (Schweinefleisch) in der spanischen Küche, von einem Hausschwein, das nicht älter als zwei Jahre ist
 Lechon Baboy, Spanferkel in der philippinischen Küche / Lechon Manok, Brathähnchen in der philippinischen Küche

Lechoń ist der Familienname von:

 Jan Lechoń (1899–1956), polnischer Schriftsteller